Grabowiec (Osiek), een stadsdeel van de Poolse stad Osiek
 Grabowiec (powiat Braniewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Braniewski
 Grabowiec (powiat Iławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Iławski
 Grabowiec (powiat Szamotulski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Szamotulski
 Grabowiec (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Grabowiec (powiat Grudziądzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Grudziądzki
 Grabowiec (powiat Toruński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Grabowiec (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Grabowiec (powiat Radomszczański), een gehucht in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Grabowiec (powiat SIeradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat SIeradzki
 Grabowiec (powiat Opolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Grabowiec (powiat Radzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Radzyński
 Grabowiec (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Grabowiec (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Grabowiec (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Grabowiec (powiat Lipski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Lipski
 Grabowiec (powiat Płocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Grabowiec (powiat Siedlecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Grabowiec (powiat Węgrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski
 Grabowiec (powiat Bielski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Bielski
 Grabowiec (powiat Hajnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Hajnowski
 Grabowiec (powiat Człuchowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Grabowiec (gemeente Bobowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Starogardzki, in de gemeente Bobowo
 Grabowiec (gemeente Osiek), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Starogardzki, in de gemeente Osiek
 Grabowiec (gemeente Smętowo Graniczne), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Starogardzki, in de gemeente Smętowo Graniczne
 Grabowiec (powiat Wejherowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Grabowiec (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Jarosławski
 Grabowiec (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Grabowiec (West-Pommeren), een gehucht in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński